Правила секса:

 Правила секса — роман американского писателя Брета Истона Эллиса
 Правила секса — фильм Роджера Эвери по одноимённому роману
 Правила секса 2: Хэппиэнд — российское прокатное название фильма Дона Руса «Happy Endings»